

Persone
  Alessandro Siani (1975) – attore, cabarettista, doppiatore e regista italiano
  Dino Siani (1936-2017) – pianista, compositore e direttore d'orchestra
  Giancarlo Siani (1959-1985) – giornalista italiano
  Sabrina Siani (1963) – attrice, modella e fotomodella

Premi
  Premio Giancarlo Siani – riconoscimento istituito dell'Ordine dei giornalisti di Napoli